Welam Zeppenfeldt kan syfta på:

 Welam Johansson Zeppenfeldt, svensk riksdagsman
 Welam Larsson Zeppenfeldt, svensk riksdagsman